El concili de Reims són cadascuna de les reunions de bisbes celebrades a la ciutat de Reims per sobre de les reunions provincials o sínodes. Els principals coneguts són:

 Concili de Reims del 625
 Concili de Reims del 813
 Concili de Reims del 923
 Concili de Reims del 991
 Concili de Reims del 1049
 Concili de Reims del 1092
 Concili de Reims del 1094
 Concili de Reims del 1105
 Concili de Reims del 1115
 Concili de Reims del 1119
 Concili de Reims del 1131
 Concili de Reims del 1148
 Concili de Reims del 1157
 Concili de Reims del 1164
 Concili de Reims del 1235
 Concili de Reims del 1287
 Concili de Reims del 1301
 Concili de Reims del 1564
 Concili de Reims del 1584

Fonts 
 Dictionnaire portatif des conciles, per Pons Augustin Alletz
 Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France, per Adolphe Chéruel, Librairie de L. Hachette et Cie, 1855
 Dictionnaire universel et complet des conciles, de Adolphe Charles Peltier